Sprague kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Sprague (Nebraska)
 Sprague (Washington)

Ook is het een familienaam die veel voorkomt in de Verenigde Staten:
 Frank Julian Sprague; marineofficier en uitvinder.

Daarnaast wordt het vroege materieel van de Metro van Parijs ook vaak Sprague genoemd:
 Sprague-Thomson